Indian Summer (дословно — «Индейское лето») — шестой студийный альбом российской англоязычной группы Plazma (в 1990—1999 годах — Slow Motion).

Выпустив с 1991 по 2006 год пять студийных альбомов, работу над Indian Summer музыканты начали спустя три года после выхода их предыдущего альбома — Black & White. Однако с развитием технологий и появлением более удобных и рентабельных способов выпуска музыки группа приостановила активный выпуск своего материала на физических носителях, сосредоточившись на создании синглов для радиоэфиров и цифрового издания, в связи с чем запись шестого альбома проходила неспешно в период с 2009 по 2017 год на студии Vi-Sound Studio в Москве, Россия.

Впервые в продажу альбом Indian Summer поступил 8 декабря 2017 года на цифровых платформах (интернет-магазины iTunes Store, Google Play, Amazon и другие), а 12 февраля 2018 года вышел ограниченным тиражом на CD (интернет-магазин Ozon.ru и другие).

Вошедшая в альбом композиция «Never Ending Story» ранее принесла группе Plazma участие в финале отборочного тура международного конкурса «Евровидение-2009». Затем группа претендовала на участие в «Евровидении-2010» с песней «Mystery (The Power Within)», которая впоследствии также была добавлена в альбом.

Об альбоме 
Официальный синопсис альбома от лейбла «Первое музыкальное Издательство»:

Список композиций 
Вся музыка написана Романом Черницыным и Максимом Постельным, тексты — Романом Черницыным.

Синглы и видеоклипы

Синглы 
Следующие композиции были официально выпущены в качестве радиосинглов:

Следующие композиции были официально выпущены в интернет-магазинах в качестве цифровых синглов:

Следующие композиции были официально выпущены на YouTube-канале Meloman Music в качестве промосинглов:

Видеоклипы 
На следующие композиции были официально выпущены видеоклипы:

В июле 2010 года, после выхода видеоклипа на песню «Mystery (The Power Within)», группа дала интервью программе «Богатые и знаменитые» телеканала «Мой город», сообщив о том, что для своей следующей на тот момент композиции (которой, как выяснилось впоследствии, стала «Angel of Snow») тоже планирует снять клип, однако этого не произошло. Также в декабре 2017 года группа опубликовала видеообращение для участников своей группы ВКонтакте и объявила в нём о планах снять видеоклип на песню «Later», но в итоге вместо этого 28 февраля 2019 года был выпущен видеоклип на внеальбомную композицию «I Believe in Love», который стал для группы экспериментальным и представлял собой смесь стандартного клипа и текстового видео (лирик-видео).

Участники записи 
 Роман Черницын — вокал, музыка, тексты
 Максим Постельный — клавишные, бэк-вокал, музыка, аранжировка
 Николай Трофимов — гитара, бэк-вокал
 Александр Лучков — скрипка, акустическая гитара, бэк-вокал
 Вита Полудюк — дополнительный вокал в «Never Ending Story»

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Indian Summer на сайте iTunes Store 
 Indian Summer на сайте Google Play 

Альбомы группы «Plazma»
Альбомы России
Альбомы на английском языке
Поп-альбомы
Альбомы United Music Group
Альбомы лейбла «Первое музыкальное»